Ђерекаре води порекло од грчке речи дерекар која значи соколар и може се односити на:
Ђерекаре (Брус) (Ђерекари), насељено место у општини Брус, Република Србија
Ђерекаре (Трговиште) (Ђерекарце), насељено место у општини Трговиште, Република Србија
Ђерекаре (Тутин) (Доње Ђерекаре), насељено место у општини Тутин, Република Србија